Мезе може бити:

 Мезе (јело)
 Мезе (град)